Chaetospermum är ett släkte av svampar. Chaetospermum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetospermum